Progress  kan syfta på:

 Progress (musikalbum) – ett musikalbum av Big Youth från 1979

Företag 
 Progress (förlag) - ett bokförlag
 Progress (företag) –  ett tyskt dammsugarföretag
 Progress Productions – ett oberoende skivbolag som grundades 2004
 Progress Records – ett svenskt skivbolag

Geografi 
 Progress, California - USA
 Progress, Indiana - USA
 Progress, Oregon - USA
 Progress, Pennsylvania - USA
 Progress Village - Florida, USA
 Progress, Amur oblast – en ort i länet Amur oblast i Ryssland
 Progress Lake – en sjö i Antarktis
 Progress II - en rysk, tidigare sovjetisk forskningsstation i Antarktis

Teknik 
 Progress D-27 - en turboprop motor
 Progress - en rysk, ursprungligen sovjetisk rymdfarkost
 Progressprogrammet - en serie ryska, tidigare sovjetiska rymdfarkoster